Franciaország
Saint-Laurent, település Ardennes megyében
Saint-Laurent, település Cher megyében
Saint-Laurent, település Creuse megyében
Saint-Laurent, település Côtes-d’Armor megyében
Saint-Laurent, település Haute-Garonne megyében
Saint-Laurent, település Haute-Savoie megyében
Saint-Laurent, település Lot-et-Garonne megyében